Вунгта́у () (Ханойский акцент: , Сайгонский акцент: ), ранее — Мыс Сен-Жака () — крупнейший город и бывшая столица провинции Бариа-Вунгтау, на юге Вьетнама. В 2013 году указом №612/QĐ-TTg городу присвоен первый класс.

История 
Город был известен под названием Тянбо (Chân Bồ) с 1296 года. В 1658 году князь Нгуен Фук Тан с двухтысячным отрядом захватил город и дал ему имя Тамтханг, а вокруг была образована провинция Фыоктюи.

В 1776 полуостров Вунгтау был упомянут вьетнамским историком  в летописи под названием  (Phủ biên tạp lục). Он писал, что бухта Вунгтау привлекает множество рыбацких лодок, благодаря спускающимся с гор рекам.

С 1775 года в залив стали заходить торговые суда Португалии и Франции, европейцы назвали местность мыс Сен-Жака. Торговые суда привлекали пиратов и император Зя Лонг уже в конце своего правления распорядился построить крепость для защиты побережья и устья реки от пиратских кораблей. В крепости по очереди дежурили три армии. Их военачальники Фам Ван Динь, Ле Ван Лок и Нго Ван Хуен, в 1822 году были награждены императором Минь Мангом землями на острове Вунгтау. Эти земли стали первыми деревнями Тхангнят, Тхангни, Тхангтам.

10 февраля 1859 года защитники форта обстреляли из пушек подошедший франко-испанский флот из 12 кораблей, под командованием адмирала . Вьетнамцы были разбиты и французам был открыт путь на Сайгон, который они захватили в марте. Вунгтау стал важным пунктом защиты Сайгона с моря. В 1864 году город Вунгтау был объединён с городом Бариа и передан в подчинение Сайгону.

В 1895-м году генерал-губернатор Кохинхины издал указ о выделении Сен-Жака в автономный город-курорт, но в 1898 году он был снова присоединён к Бариа. Через год было начато строительство дороги Сайгон-Бариа-Вунгтау (современное шоссе 51А). В целом с 1895 по 1890 годы французы многое сделали для развития туризма в регионе. Были построены дороги, отели, электростанции, инфраструктура.

В 1991 году Вунгтау получил статус города провинциального подчинения в провинции Бариа-Вунгтау. 16 сентября 1999 премьер-министр подписал постановление №186/1999/QD-TTg о присвоении городу Вунгтау II-го класса, за ним также было закреплено значение экономического и культурного центра провинции. I-й класс был присвоен 23 апреля 2013 года постановлением премьер-министра №612/QD-TTg.

Население 
Население 450 тыс. человек (2016), площадь 140 км². Административный центр провинции Бариа-Вунгтау. В городе находится аэропорт Вунгтау.

Административно-территориальное деление 
Город состоит из 16 городских кварталов и одной деревни Лонгшон.

Климат

Совместное российско-вьетнамское предприятие 
В городе существует значительная русскоязычная община сотрудников совместного российско-вьетнамского предприятия по добыче нефти «Вьетсовпетро» (в Вунгтау расположена Дирекция совместного предприятия). Имеется отдельный микрорайон, где проживают несколько сотен русскоязычных граждан и действуют своя школа (с детским садом), магазины, администрация, Культурный и Торговый центры, спортивный комплекс, православный приход.

Достопримечательности 

  - 32-х метровая статуя Иисуса Христа в Вунгтау на горе Ньо (установлена в 1974 году в Республике Вьетнам католическим меньшинством).

Фотографии

Города побратимы 
  Баку (в 1980-е)
  Гянджа
  Паданг
  Парраматта

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама